Der Begriff Heideschnecken bezeichnet
 eine frühere Tribus, heute Unterfamilie von Landschnecken; siehe Helicellinae
 die Gattung Candidula
 die Gattung Helicella
 die Gattung Cernuella
 die Gattung Xerolenta
 die Gattung Xerocrassa